Apia International Sydney 2012 (kobiety)
 Apia International Sydney 2012 (mężczyźni)